Bernard Mulaire (1945-) est un historien de l'art et un analyste de la culture franco-manitobaine et québécoise.
Cécile Mulaire (1932-2022) est une personnalité publique et écrivaine dans la communauté francophone du Manitoba, au Canada.